Steenstrup har flere betydninger:

Byer 
 Stenstrup (Svendborg Kommune) - by på Fyn
 Stenstrup (Helsingør Kommune) - by på Sjælland

Personer 
 Japetus Steenstrup (1813-1897) - dansk naturforsker og særlig zoolog
 Johannes Steenstrup (1844-1935) - dansk historiker og professor
 Knud Johannes Vogelius Steenstrup (1848-1913) - dansk geolog og grønlandsforsker
 Mathias Steenstrup (1822-1904) - dansk forfatter
 Poul Steenstrup (1772-1864) - norsk bjergværksdirektør

Danske efternavne